Подушков Дмитрий Леонидович (род. 3 августа 1963 года в г. Красноярск-26 (сегодня Железногорск) Красноярского края) — ветеран афганской войны, писатель, краевед, глава города Удомля (2005—2008).

Биография 
Родился в семье энергетиков в 1963 году. В 1976 году семья переехала в Удомлю.

 Образование
 1980 — окончил удомельскую среднюю школу № 2.
 1981—1985 — учёба на факультете разведки специального назначения (спецназ ГРУ ГШ) в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище.

 Служба
 1985—1987 — Командир разведгруппы в бригаде специального назначения г. Пскова.
 1987—1988 — Командир разведгруппы в Афганистане (в г. Кандагар). За результативные боевые действия награждён советским боевым орденом Красная Звезда и орденом Красного Знамени (Афганистан).

В 1989 году добровольно увольняется в запас в звании гвардии капитана и возвращается в Удомлю. В 1989—1991 годах — учитель школы. В 1991—1993 годах — учредитель и первый директор частной «Авторской школы». В 1994—1997 годах — исполнительный директор «Удомельского фонда поддержки и развития предпринимательства». В 1997—2005 годах — директор ООО «Бизнес-Центр».

 Общественная деятельность
 Депутат Удомельского районного Совета депутатов: 1991—1993, 1996—2000, 2004—2008.
 Депутат Совета депутатов г. Удомля — 2005—2008, с 2008 года — по настоящее время.
 Глава города Удомля с 10 октября 2005 года по 24 октября 2008 года.
 В 2008 году на выборах мэра шёл кандидатом от партии «Справедливая Россия». Согласно предварительным опросам, его рейтинг был свыше 70 % (неподтверждено, выборка респондентов нерепрезентативна). 2 октября 2008 года, за 10 дней до выборов, тверское отделение партии «Справедливая Россия» отозвало кандидатуру Д. Л. Подушкова. Распространяются сведения из неуказанных источников, что отзыв якобы произошел по просьбе руководства «Росатома», планировавшего развернуть в Удомле строительство четырёх новых энергоблоков Калининской АЭС. Позднее Д. Л. Подушков принял решение действовать на основе политической платформы КПРФ.
 Называет себя в периодической печати борцом за права обездоленных и угнетенных удомельцев, с 24 октября 2008 года по настоящее время.

С 1997 года — учредитель и редактор краеведческого альманаха «Удомельская старина», автор многочисленных публикаций по истории, общественно-политической ситуации, деятельности военных клубов в районной, областной и российской прессе, краеведению. С 2000 года — организатор и инструктор Удомельского военно-спортивного юношеского клуба «Патриот» им. В. И. Роборовского.

В мае 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти».

Женат. Имеет троих детей.

Публикации 
 Книги
 Подушков Д. Л. Исповедь самому себе (об участии в боевых действиях в Афганистане). — Вышний Волочёк, 2002. — 48 с.
 Волки и охота на них (памяти писателя Н. А. Зворыкина). — Тверь, 2003—284 с.
 Виноградов Б. К., Поляков Б. С., Подушков Д. Л. Солдатская слава Удомли. — Тверь, 2005. — 558 с.
 Подушков Д. Л. Село Млёво. Альманах «Удомельская старина». 2008. № 46. Вышний Волочёк. — 128 с.
 Подушков Д. Л. (составитель), Воробьев В. М. (научный редактор). Знаменитые россияне в истории Удомельского края. — Тверь: СФК-офис 2009. — 416 с.

 Избранные краеведческие публикации
Автор публикаций о художниках И. И. Левитане, А. Г. Венецианове, Н. П. Богданове-Бельском, И. Э. Грабаре К. А. Коровине, Г. В. Сороке, И. С. Галкине, писателе А. П. Чехове, священномученике М. А. Новоселове, графе А. А. Аракчееве, химике Д. И. Менделееве, историке и филологе А. И. Хоментовской, «дедушке русского спецназа» И. Г. Старинове и других.

 Место Удомли в истории русского искусства. Тверские ведомости. 1997.
 Особое место Удомли в истории русского искусства. Русская провинция. 1997. № 3;
 Новоселов Михаил Александрович. Удомельская старина. 1997. № 2;
 Аракчеев Алексей Андреевич. Удомельская старина. 1997. № 2;
 Картина «Именины учительницы» написано в Островно (о художнике Н. П. Богданове-Бельском). Удомельская старина. 1997. № 2;
 Пребывание А. П. Чехова на Удомельской земле. Удомельская старина. 1997. № 4;
 Воспоминания А. Н. Ивановой (о художнике Н. П. Богданове-Бельском). Удомельская старина. 1998. № 5;
 Зворыкин Николай Анатольевич. Удомельская старина. 1998. № 6;
 Пребывание художника К. А. Коровина в Удомле. Удомельская старина. 1998. № 7;
 Деревяжиха. Удомельская старина. 1999. № 11;
 Потомки А. А. Колокольцова. Удомельская старина. 1999. № 12;
 Удомельские погосты. Захоронения. Удомельская старина. 1999. № 15, № 17;
 Он был настоящий русак (о графе А. А. Аракчееве). Удомельская старина. 2000. № 16;
 Где жила Чайка? (о пребывании И. И. Левитана и А. П. Чехова в Удомле). Русская провинция. 2000. № 1.
 Граф Аракчеев: наш земляк, державник, патриот. Тверская жизнь. 2000. 29 января;
 Письма родителей Д. И. Менделеева своим родственникам в удомельское село Млево. Удомельская старина. 2000. № 17;
 Художник А. Г. Венецианов. Жизнь в деревне. Смерть Венецианова. Удомельские ученики // Удомельская старина. 2000. № 18;
 Николо-Теребенский монастырь на реке Мологе. Удомельская старина. 2000. № 18;
 Деревяжиха. Тверская жизнь. 2000. 6 мая.
 Священномученики удомельской земли. Смерть и воскресение. Удомельская старина. 2000. № 19;
 «Помолитесь обо мне…» (об удомельском периоде жизни М. А. Новоселова, ученика Л. Н. Толстого). Удомельская старина. 2001. № 20;
 Село Млево на реке Мсте. Удомельская старина. 2001. № 23;
 Место краеведения в формировании местной культурной политики. Краеведение в системе. Удомельская старина. 2001. № 25;
 Малая родина Аракчеева. Русская провинция. 2001. № 4;
 Малая родина Аракчеева. Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах. 2001. № 6;
 Установлено место рождения и детских лет графа Аракчеева. Новый часовой. 2001. № 11-12;
 Грабарь Игорь Эммануилович в Удомле. Удомельская старина. 2002. № 28;
 Роль графа А. А. Аракчеева в Отечественной войне 1812 года. Удомельская старина. 2002. № 29.
 Хоментовская Анна Ильинична (1881—1942). Рукописи не горят…. Удомельская старина. 2002, № 30;
 Спецназ рождался на тверской земле (о И. Г. Старинове). Русская провинция. 2002. № 2;
 Отец советского спецназа (о И. Г. Старинове). Братишка. 2002. № 10;
 Богданов-Бельский Н. П. Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах. 2002. № 7;
 Зворыкин Н. А.: человек, писатель, охотник. 130 лет со дня рождения. Удомельская старина. 2003. № 32;
 «Он был настоящий русак…» (о графе А. А. Аракчееве). Русский Вестник. 2003. № 20;
 Сорока Г. В. — творческий символ удомельской земли. 180 лет со дня рождения. Удомельская старина. 2003, № 33:
 Отряд специального назначения полковника генштаба Пржевальского. Братишка. 2003. № 3;
 Александр и Михаил Храповицкие — внуки Петра I? Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах. 2003. № 8;
 Удомельские корни Дмитрия Ивановича Менделеева. Удомельская старина. 2004. № 35;
 Летописец Котлованской земли — памяти Н. С. Кокорина. Удомельская старина. 2004. № 37;
 Художник Галкин Илья Савич (1860—1915). Удомельская старина. 2005. № 39;
 Обретена могила художника Григория Сороки. Удомельская старина. 2006. № 45;
 Памяти Н. А. Архангельского. Тверская старина. 2008.
 Н. К. Рерих и история села Млёво. Рериховское наследие. — СПб, 2008. том VI.

Отзывы о творчестве 
Академик РАН Б. С. Соколов в отзыве на книгу «Знаменитые россияне в истории Удомельского края»:

Я не ожидал, что могла получиться такая замечательная и интересная книга — её надо было увидеть, а увидев, не отрываясь просмотреть до конца, и уже потом читать… Книга Вам несомненно удалась. Она не только интересна, она очень познавательна… Эта книга — несомненное украшение краеведческой литературы, она сделала бы честь и любому академическому изданию по истории краеведения (я это направление называю «фамильным краеведением»).

Директор Государственного Русского музея В. А. Гусев в отзыве на книгу «Знаменитые россияне в истории Удомельского края»:

В данном издании собрана уникальная информация о деятелях науки, культуры и знаменитых художниках, связанных своей жизнью и творчеством с Удомельским краем… Для искусствоведов это издание будет ценным источником для дальнейших исследований культурной жизни Тверской области.

Примечания

Ссылки 
 Биография Д. Л. Подушкова на официальном сайте г. Удомля.
 Биография Д. Л. Подушкова на сайте краеведческого альманаха Удомельская старина.
 Д. Л. Подушков. Персональный сайт.

Персоналии по алфавиту
Общественные деятели России
Краеведы России
Участники Афганской войны (1979—1989)
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Члены «Справедливой России»
Историки России
Чеховеды
Русские писатели XXI века
Писатели по алфавиту
Писатели России XXI века
Персоналии:Удомля